Вальяно — фамилия. Известные носители:

 Вальяно, Григорий Ставрович (1823—1888) — русский актёр и театральный антрепренёр.
 Вальяно, Марк Афанасьевич (1808—1896) — греческий и российский предприниматель и судовладелец.
 Вальяно, Николай Константинович (1903—1980) — актёр театра и кино, народный артист РСФСР.